2 miejscowości w Estonii:
 Võduvere – wieś w prowincji Virumaa Zachodnia, w gminie Kadrina.
 Võduvere – wieś w prowincji Jõgeva, w gminie Jõgeva.